

Patronymie
 Alexander von Schleinitz (1807-1885) est un homme politique prussien.
 Marie von Schleinitz (1842-1912) est une salonnière allemande et la plus importante protectrice de Richard Wagner.
 Siegmund Freiherr von Schleinitz (1890–1968) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toponymie 
 Schleinitz, une montagne d'Autriche.